Table des caractères Unicode U+1B000 à U+1B0FF (110 592 à 110 847 en décimal).

Kana – supplément (Unicode 6.0 à 10.0) 
Le supplément kana est un bloc Unicode contenant un caractère katakana archaïque, un caractère hiragana archaïque (et hentaigana), ainsi que 254 autres caractères hentaigana (hiragana non standards). Des caractères hentaigana supplémentaires sont codés dans le bloc Kana étendu – A.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 6.0

Supplément Unicode 10.0

Voir aussi

Liens externes 
   Kana Supplement, tableau sur le site Unicode.
   Supplément de kana, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1B000-1BFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

1B000